Saint-Sornin (Allier)
 Saint-Sornin (Charente)
 Saint-Sornin (Charente-Maritime)
ook:
Saint-Sornin-la-Marche, Haute-Vienne
Saint-Sornin-Lavolps, Corrèze 
Saint-Sornin-Leulac, Haute-Vienne